46 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego – jeden ze związków operacyjno-taktycznych  Imperium Rosyjskiego w czasie I wojny światowej. Rozformowany na początku 1918 r. 

Korpus wchodził w skład armii:
 7 Armii (3.04 - 1.05.1916)
 8 Armii (od 1.06.1916)
 3 Armii (1.07.1916 - 1.04.1917)
 Armii Specjalnej (18.4 - grudzień 1917)

Dowódcy Korpusu:
 gen. piechoty  N. M.  Istomin (kwiecień 1916 - kwiecień 1917)
 gen. lejtnant N. G. Wołodczenko (kwiecień - wrzesień 1917)
 gen. lejtnant P. A. Kocebu  (od września 1917)

Bibliografia 
 A. K. Zalesskij, I mirowaja wojna. Prawitieli i wojennaczalniki. wyd. WECZE Moskwa 2000.

Armia Imperium Rosyjskiego